Соревнования в командном преследовании по велоспорту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 2 и 3 августа. Приняло участие 10 команд.

Призёры

Соревнование

Квалификация

Первый раунд

За 7-е место

За 5-е место

За 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте МОК

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012